Falkirk West steht für:

 Falkirk West (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Falkirk West (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus